Эдга́р Нике́з Конста́н Салли́ (; 17 августа 1992, Гаруа, Камерун) — камерунский футболист, полузащитник клуба «Олимпиакос (Никосия)» и сборной Камеруна.

Карьера

Клубная 
Во взрослом футболе Салли дебютировал в 2008 году выступлениями за клуб «Нгаундере» из второго дивизиона Камеруна, в котором он провел один сезон.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Котон Спорт», к составу которого присоединился летом 2009 года. Сыграл за команду из Гаруа следующие два сезона своей игровой карьеры, помог команде стать чемпионом Камеруна, а в 2011 году выиграть ещё и национальный кубок.

Летом 2011 года его контракт выкупил французский «Монако», который до этого вылетел из французской Лиги 1, с Монако он подписал трехлетний контракт. В первом сезоне за монегасков в Лиге 2 Салли регулярно попадал в стартовый состав, забил пять мячей, отметился рядом голевых передач, но помочь команде вернуться сразу в элиту не сумел. В следующем сезоне 2012/13 играл преимущественно за вторую команду, а в составе команды Клаудио Раньери, которая в том году выиграла Лигу 2, появился только один раз.

23 июля 2013 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Ланс». В составе новой команды стал основным игроком, забил пять мячей в 27 матчах и помог команде вернуться в Лигу 1.

В сезоне 2014/15 играл на правах аренды за «Академику» из Коимбры, в сезоне 2015/16 — за швейцарский «Санкт-Галлен».

21 июля 2016 года подписал трёхлетний контракт с «Нюрнбергом».

В сборной 
В течение 2009-2011 годов привлекался в состав молодёжной сборной Камеруна, в составе которой стал вице-чемпионом континента и лучшим игроком турнира.

11 октября 2011 года дебютировал в официальных матчах в  составе национальной сборной Камеруна в товарищеской игре со сборной Экваториальной Гвинеи (1:1), отыграв весь матч.

В 2014 году попал в заявку сборной на чемпионат мира в Бразилии. За главную команду страны провел 7 матчей, забил 1 гол.

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Сепси»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия